Panongan (Jatitujuh), een bestuurslaag in Indonesië
 Panongan (Palimanan), een bestuurslaag in Indonesië
 Panongan (Panongan), een bestuurslaag in Indonesië
 Panongan (Sedong), een bestuurslaag in Indonesië